Kangasmäki est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aki Kangasmäki (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1985), musicien de métal finlandais
Reino Kangasmäki (1916-2010), lutteur gréco-romain finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois